BTV es un canal de televisión por suscripción panameño de programación variada enfocada en la población caribeña. Fue lanzado el 1 de mayo de 2001 y emite su señal desde Isla Colón, Bocas del Toro.

Programación

Programación Actual 
 BTV News (Noticiero Estelar)
Explosión bocatoreña
 La Tanda del DJ
 Nuestro Viaje por Bocas
 Amanecer tropical
 Melodías para el alma
 Afrotime Remember
 De Boca en Bocas
 Acordionazo
Caribbean Vibrations TV
Por estos destinos
Freaky Show

Logotipos 

A la vez, suelen surgir logos sobre eventos de Panamá, Cinta Rosada, fiestas patrias, y navideñas.

Eventos Transmitidos En Vivo
 Feria del Mar
 Carnavales 
 Desfiles Cívicos de Fiestas Patrias
 Bocas Fest 
 Feria de las Flores y el Café 
 Festival Internacional del Almojábano
Miss Continentes Unidos
Eventos Religiosos
Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019
Conciertos

Eventos Deportivos Transmitidos En Vivo 
 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 
 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor
 Campeonatos Internacionales de Béisbol de Ligas Menores 
 Campeonato Nacional Sub-17 de Baloncesto 
 Campeonato Pre-Mundial de Béisbol U18 (2018)
 Liga Panameña de Fútbol, sólo los partidos de local del Atlético Chiriqui (Apertura 2020).
 Liga Prom, sólo los partidos de local del Mario Méndez FC.

Referencias 
 

Canales de televisión de Panamá